Рихард Вильгельм, изредка Вильхельм (; 10 мая 1873,  — 2 мая 1930, ) — немецкий синолог, востоковед широкого профиля, миссионер.

Биография 
Родился в семье тюрингского стекольщика. 9 лет лишился отца, воспитывался матерью и бабушкой. В 1891 г. поступил на богословский факультет Тюбингенского университета. После окончания университета, в 1895 г. поступил в духовную семинарию в Вимсхайме, откуда в 1897 г. перевёлся в Болль. В Болле его наставником сделался выдающийся богослов, социал-демократ Кристоф Блюмхардт (Christoph Friedrich Blumhardt, 1842—1919). Эта встреча стала определяющей для выбора жизненного пути и выработки мировоззрения Рихарда. Он был связан с Блюмхардтом и родственными узами: в 1899 г. обручился с его дочерью Заломе. Обвенчались они в Шанхае.

В 1900 г. Рихард Вильгельм вступает в ряды Die Deutsche Ostasienmission и отправляется в Циндао — тогдашнее владение Германии в провинции Шаньдун. В составе миссии Вильгельм исполнял роль учителя и священника, попутно интенсивно осваивая китайский язык. Вскоре он возглавил немецко-китайскую школу, что позволило ему завести знакомства в среде высокообразованных китайских купцов и аристократов, и глубоко изучить китайскую культуру. Это же позволило ему глубоко изучать китайскую классическую литературу, причём успехи его были столь велики, что император Гуансюй присвоил ему почётную должность четвёртого ранга. Во время русско-японской войны 1904—1905 гг., Р. Вильгельм занимался и дипломатической работой, и только в 1907 г. Р. Вильгельму был предоставлен отпуск. В семье к тому времени было пятеро детей.

В 1908 г. Р. Вильгельм вернулся в Китай, возглавив миссию. Из-за болезни, он был вынужден вернуться в Германию в 1911 г., но уже через год вновь был в Китае. После японской оккупации Циндао в 1914 г., работа миссионера была связана с чрезвычайно большими трудностями, едва ли не в подпольных условиях. В 1920 г. Р. Вильгельм вернулся в Германию, прожив в Китае 20 лет.

Уже в 1922 г. Р. Вильгельм оказался в пекинском посольстве Германии в качестве консультанта, попутно сделавшись приглашённым профессором Пекинского университета. В этот период он занялся переводом И-цзин на немецкий язык. Ныне этот перевод считается классикой западной синологии.

В 1924 г. Вильгельм был назначен экстраординарным профессором вновь открывающейся кафедры истории Китая Франкфуртского университета. Ординарным профессором он стал в 1927 г. Скончался от последствий тропических заболеваний, успев завершить свой главный труд — восьмитомную Religion und Philosophie Chinas.

Научная работа 

Как учёный, Вильгельм в первую очередь прославился переводами ряда важнейших памятников китайской цивилизации. Из его работ, посвящённых современности, следует отметить подробный дневник, который он вёл в Циндао, а также работы по современной ему китайской экономике. Впрочем, переводы даосских памятников ныне считаются устаревшими, как из-за христианского истолкования, так и из-за того, что Вильгельм не был знатоком этой религии.

Вильгельм поддерживал дружеские связи и консультировал многих выдающихся людей своего времени: Альберта Швейцера, Германа Гессе, Мартина Бубера, Карла Густава Юнга, Рабиндраната Тагора. Исследование китайской культуры привело Вильгельма к полному отторжению миссионерской деятельности, и по собственному его признанию, он гордился, что не обратил ни одного китайца. Постепенно он перешёл к критике европоцентризма, полагая, что религии и культуры Запада и Востока равноправны и равноценны.

Примечательные факты 
 Сын миссионера — Гельмут Вильгельм (Hellmut Wilhelm, 1905—1990) также стал синологом. В 1945 году он опубликовал популярный китайско-немецкий словарь, а с 1948 г. жил в США, преподавал в Вашингтонском университете (Сиэтл).
 Наставник Вильгельма — Блюмхардт был основателем христианского социализма в Германии и Швейцарии. Его учениками были Карл Барт, Герман Кюттер и Леонард Рагац

Библиография основных трудов 
 Tao Te King, Das Buch vom Sinn und Leben ISBN 393771507X
 I Ging, ISBN 3424000612
 Das wahre Buch vom südlichen Blütenland, ISBN 3896314211
 Schulgespräche, Gia Yü, ISBN 3424006963
 Gespräche (Lun Yü),Gespräche. Jena 1923 ISBN 342400622X
 Frühling und Herbst des Lü Bu Wei, ISBN 3-424-00625-4
 Li Gi. Das Buch der Sitte. Jena 1921, Neue Ausgabe: Berlin, 1958, 1980.
 Mong Dsi. Jena 1921

На русском языке 
 «Тайна Золотого Цветка»: Китайская книга жизни / Пер. Р. Вильгельма — Н. Усенко. Комментарии Р. Вильгельма // Цигун и жизнь. — 1992. — №№ 1, 4, 5, 6; 1993. — №№ 1, 3, 5.   
 Вильгельм Р., Вильгельм Г. Понимание «И цзин»: Сб. / Пер. В. Б. Курносовой (Виногродской). — , 1998 (2-е изд. 2003).

Электронные версии переводов Вильгельма 
 Tao te king 
 I Ging Das Buch der Wandlungen
 Dschuang Dsï (Auszüge)
 über Leben und Werk des Zhuang Zhou

Библиография 
 Interkulturalität im frühen 20. Jahrhundert : Richard Wilhelm — Theologe, Missionar und Sinologe. Hrsg. von Dorothea Wippermann, Klaus Hirsch … Frankfurt a.M. : IKO, Verlag für Interkulturelle Kommunikation, 2007. ISBN 3-88939-819-7
 Richard Wilhelm : Botschafter zweier Welten. Sinologe und Missionar zwischen China und Europa. Dokumentation einer Tagung der Evangelischen Akademie Bad Boll in Zusammenarbeit mit dem Institut für Ostasienwissenschaften der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg vom 28. bis 30. Juni 2002. Hrsg. von Klaus Hirsch. Frankfurt am Main ; London : IKO, Verlag für Interkulturelle Kommunikation, 2003. ISBN 3-424-00502-9
 Reinhard Breymayer: «Die Bibel der Chinesen». Zum Problem 'verwestlichender Übersetzung' in der württembergisch-schwäbischen Chinakunde bis zu Richard Wilhelm (1873—1930). In: Rainer Reuter, Wolfgang Schenk (Hrsg.): Semiotica Biblica. Eine Freundesgabe für Erhardt Güttgemanns. (Hamburg:) Verlag Dr. Kovač (1999) (Schriftenreihe THEOS. Studienreihe Theologische Forschungsergebnisse, Bd. 31), S. 181—217. ISBN 3-86064-936-1
 Hermann Bohner; Nachruf auf Richard Wilhelm; Nachrichten der OAG, 1930 (basierend auf einem Referat vom 09.04.30).
Взгляды миссионеров—современников Вильгельма на китайскую культуру и христианство подробно рассмотрены в книге: А.В. Ломанов. Христианство и китайская культура. М., 2002.

См. также 
 Христианский социализм
 Карл Барт

Примечания

Ссылки 
 Das Buch der Wandlungen, in der Übersetzung von Richard Wilhelm
 Laotse — Tao Te King, in der Übersetzung von Richard Wilhelm
 Проект «Гутенберг»: Richard Wilhelm

Протестантские миссионеры
Синологи Германии
Преподаватели Пекинского университета
Выпускники Тюбингенского университета